est la formule brute de plusieurs isomères.

 Polyol
 isomalt, numéro CAS 
 lactitol, numéro CAS 
 maltitol, numéro CAS